Il singolare del torneo di tennis Carlsbad Classic 1979, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1979, ha avuto come vincitrice Kerry Reid ha battuto in finale Sue Barker 7-6, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Kerry Reid (Campionessa)

  Regina Maršíková (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carlsbad Classic 1979